C15H14O3 – formula molecolare dell'equolo
C15H14O3 – formula molecolare del fenoprofene

Formule molecolari